A matematikában sokszögszámnak nevezzük az olyan természetes számokat, mely (kavicsok, pontok stb. segítségével kirakva) szabályos sokszög alakba rendezhető. A kétdimenziós figurális számok egyik fajtáját adják. A püthagoreusok vették észre, hogy a számokat kavicsokkal vagy magokkal szemléltetve azokat különféle módokon el tudják rendezni.  A 10-es szám például háromszög alakba rendezhető (háromszögszámok):

{|
|-
| align="center" |

  
    
      
|}

A 10-et nem lehet négyzetszám alakba rendezni, a 9-et viszont igen:

{|
|-
| align="center" |
    
    
    
|}

Bizonyos számok, például a 36, négyzet és háromszög alakba is rendezhetők (háromszögű négyzetszám):

{|
|-
| align="center" valign="bottom" |
          
          
          
          
          
          
|   
| align="center" valign="bottom" |

  
    
      
        
          
            
              
|}

Megegyezés szerint bármilyen oldalú sokszögszám esetén 1 a legelső szám. A második szám szükségképpen a sokszög csúcsainak száma. A sokszög megnagyobbítása úgy történik, hogy két szomszédos oldalát kiterjesztjük egy pöttyel, majd elvégezzük a pontok közötti szükséges kiegészítést. A következő ábrákon a hozzáadott réteget piros színnel jelöljük.

Háromszögszámok:

Négyzetszámok:

A000290  The squares: a(n) = n^2. 

Ötszögszámok:

A000326 Pentagonal numbers: n(3n-1)/2. 

Hatszögszámok:

A000384  Hexagonal numbers: n(2n-1). 

Ha s a sokszög oldalainak száma, az n-edik s-szögszámot – P(s,n) – a következő képlet adja:

vagy

.

Általánosított sokszögszámok
Az általánosított sokszögszámok ugyanazzal a képlettel állnak elő, mint a „sima” sokszögszámok, de az n értékeire a pozitív egész számok mellett a nullát és a negatív egész számokat is megengedjük.

További információk
The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers, David Wells (Penguin Books, 1997) .
Sokszögszámok a MathWorld honlapon

Kapcsolódó szócikkek 
 Figurális számok
 Középpontos sokszögszámok
 Sokszögszámok listája

Számelmélet
Nevezetes számsorozatok
Figurális számok

ru:Последовательность двенадцатиугольника